Divers édifices religieux catholiques ont été placés sous le patronage de Notre-Dame-de-Consolation:

en  
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Uccle (Bruxelles);
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Heverlee (Louvain);
 Basilique Notre-Dame-de-Consolation, à Vilvorde

en  
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Calais;
 Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, à Hyères;
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Lille;
 Église Notre-Dame-de-Consolation, à Paris;
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Tourcoing.

en  
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Rome;
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Todi.

en  
 Église Notre-Dame-de-Consolation, à Vilnius ;

à  
 Église Notre-Dame-de-Consolation, à Marsaskala.

en  
 Église Notre-Dame-de-la-Consolation, à Zyrardow.

au  
 Église Notre-Dame-de-la Consolation, à Guimarães.